Фториды платины - название нескольких соединений платины и фтора:
 Фторид платины(IV)
 Фторид платины(V)
 Фторид платины(VI)